Ingegerda norweska – królowa Danii i Szwecji, córka króla Norwegii Haralda Srogiego 
 Ingegerda szwedzka – święta prawosławna, żona księcia Rusi Jarosława Mądrego, córka króla Szwecji Olofa Skötkonunga